Kerinjing (Tanjung Raja), een plaats in Indonesië
Kerinjing (Rajabasa), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing